Belovo (Bulgarije), stad en gemeente in Bulgarije
 Belovo (Rusland), stad in Rusland (Koezbass)
 Belovo (Slovenië), dorp in Slovenië